Oskars Cibuļskis, latvijski hokejist, * 9. april 1988, Latvija. 

Trenutno igra na položaju branilca za latvijsko moštvo Dinamo Riga.

Kariera 
Cibuļskis je svojo profesionalno kariero začel leta 2004, ko je v latvijski ligi igral za moštvo SK Rīga 18, ki služi tudi kot glavna baza za latvijsko reprezentanco do 18 let. Naslednje tri sezone je prebil v klubu SK Rīga 20 (kasneje imenovanem SK LSPA/Rīga), ki predstavlja bazo za latvijsko reprezentanco do 20 let. V sezoni 2005/06 je dve tekmi igral za HK Rīga 2000, ki je igral v beloruski Extraligi. Sezono 2008/09 je odigral v ligi EBEL za avstrijski EC Red Bull Salzburg, od sezone 2009/10 pa igra za latvijski klub Dinamo iz Rige v ligi KHL.

Cibuļskis je igral za latvijsko reprezentanco na dveh Svetovnih prvenstvih do 18 let, v letih 2005 in 2006. Prav tako je igral na dveh mladinskih svetovnih prvenstvih, v letih 2007 in 2008.

Pregled kariere 

|-
| Riga/Saga/LB 18
| U18 latvijska liga
| 04/05
|
|
| 10
| 12
| 22
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SK Riga 18
| Latvijska liga
| 04/05
|
|
| 10
| 12
| 22
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SK Riga 20
| Latvijska liga
| 05/06
|
|
| 0
| 3
| 3
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Extraliga (BLR)
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SK Riga 20
| Latvijska liga
| 06/07
|
| 46
| 11
| 20
| 31
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SK LSPA/Riga
| Latvijska liga
| 07/08
|
| 43
| 8
| 24
| 32
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 69
| 3
| 12
| 15
| +9
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | +29
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje

Latvijski hokejisti
Hokejisti SK Riga 18
Hokejisti SK Riga 20
Hokejisti HK Riga 2000
Hokejisti SK LSPA/Riga
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Torpedo Nižni-Novgorod
Hokejisti Dinamo Riga